Tillamook Bay (Baie de Tillamook)
 Comté de Tillamook
 Tillamook, ville de l'Oregon, siège du comté de Tillamook
 Tillamook County Creamery Association
 Tillamook County Pioneer Museum (Musée Pion? de Tillamook County)
 Tillamook (langue)
 Tillamook (rivière)
 Tillamook (peuple)